En linguistique, l’autonymie est une figure de style pour désigner la substance d'un mot lorsque celui-ci est cité ou se désigne lui-même. 

En nomenclature botanique, un autonyme est un nom créé automatiquement.